Переможницею двох попередніх чемпіонатів США була американка Серена Вільямс. Вона захистила свій титул утретє поспіль, не програвши більше трьох геймів у кожному сеті. Для неї це була 18-та перемога в турнірах Великого шолома. Вона зрівнялася за цим показником із Мартіною Навратіловою та Кріс Еверт.

Вільямс відстояла також звання першої ракетки світу, на яке крім неї претендували Симона Халеп та Петра Квітова.  

Україну представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марина Заневська. Всі три вибули в першому колі.

Сіяні гравці 
В дужках позначено раунд вибуття зі змагання. 

 'Серена Вільямс (Чемпіонка)
 Симона Халеп (3 коло)
 Петра Квітова (3 коло)
 Агнешка Радванська (2 коло)
 Марія Шарапова (4 коло)
 Анджелік Кербер (3 коло)
 Ежені Бушар (4 коло)
 Ана Іванович (2 коло)
 Єлена Янкович (4 коло)
 Каролін Возняцкі (фінал)
 Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
 Домініка Цібулкова (1 коло)
 Сара Еррані (чвертьфінал)
 Луціє Шафарова (4 коло)
 Карла Суарес Наварро (3 коло)
 Вікторія Азаренко (чвертьфінал)

<ol start="17">
 Катерина Макарова ''(півфінал)
 Андреа Петкович ''(3 коло)
 Вінус Вільямс ''(3 коло)
 Світлана Кузнецова ''(1 коло)
 Слоун Стівенс ''(2 коло)
 Алізе Корне ''(3 коло)
 Анастасія Павлюченкова ''(2 коло)
 Саманта Стосур ''(2 коло)
 Гарбінє Мугуруса ''(1 коло)
 Сабіне Лісіцкі ''(3 коло)
 Медісон Кіз ''(2 коло)
 Роберта Вінчі ''(3 коло)
 Кейсі Деллаква ''(4 коло)
 Барбора Заглавова-Стрицова ''(3 коло)
 Курумі Нара ''(2 коло)
 Чжан Шуай ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2014
2014 у тенісі